Gorenja Brezovica (gmina Brezovica)
 Gorenja Brezovica (gmina Šentjernej)